Салатник — широкий сосуд с высокими стенками, в котором держат или приготавливают салаты.
 Салатник — местное название лекарственного растения чистяк весенний.